Первенство Европы по кёрлингу среди юниоров 2015 проводилось с 3 по 9 января 2015 в городе Прага (Чехия) для мужских и женских юниорских команд (возраст участников не свыше 21 года). Турнир проводился в 11-й — и последний — раз.

В первенстве принимало участие 18 мужских и 14 женских команд.

Победители чемпионата получали право выступать на .

В мужском турнире чемпионами стала (1-й раз в своей истории) сборная России, победившая в финале сборную Испании. Бронзовые медали завоевала сборная Турции, победившая в матче за 3-е место сборную Австрии.

В женском турнире чемпионами стала (1-й раз в своей истории) сборная Англии, победившая в финале сборную Турции. Бронзовые медали завоевала сборная Венгрии, победившая в матче за 3-е место сборную Италии.

Мужчины

Формат соревнования 
Команды разделяются на три группы по 6 команд и играют между собой по круговой системе в один круг. Восемь лучших команд (занявшие 1-е и 2-е места, а также две лучшие из занявших 3-е места) выходят в плей-офф, где играют по олимпийской системе: четвертьфиналы, полуфиналы, матч за 3-е место и финал.

Команды

Групповой этап

Группа А 

 Проходят в плей-офф
 Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф

Группа B 

 Проходят в плей-офф
 Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф

Группа C 

 Проходят в плей-офф

Тай-брейк

Плей-офф

Итоговая классификация 

 Получают право участвовать в .

Женщины

Формат соревнования 
Команды разделяются на две группы по 7 команд и играют между собой по круговой системе в один круг. По четыре лучшие команды из группы выходят в плей-офф, где играют по олимпийской системе: четвертьфиналы, полуфиналы, матч за 3-е место и финал.

Команды

Групповой этап

Группа A 

 Проходят в плей-офф

Группа B 

 Проходят в плей-офф
«W» — техническая победа; «L» — техническое поражение

Плей-офф

Итоговая классификация 

 Получают право участвовать в .

Примечания

Ссылки 
 Результаты и статистика (мужской турнир)  на сайте ВФК
 Результаты и статистика (женский турнир)  на сайте ВФК
 Официальный сайт чемпионата 
 Страница чемпионата на сайте Всемирной федерации кёрлинга

2015
Международные соревнования по кёрлингу в Чехии
Международные спортивные соревнования в Праге
Спорт в Чехии в 2015 году